Dallas Goedert (né en 1995), joueur américain de football américain.
 Jared Goedert (né en 1985), joueur de baseball (en)
 Johny Goedert (née en 1929), cycliste Luxembourgeois
 Joseph Goedert (1908 - 2012), historien luxembourgeois.
 Michel Goedert, neurobiologiste (en)
 Raymond Emil Goedert (né en 1927), prêtre catholique (en)